Die Abkürzung OAMS steht für:

 den Flughafen Masar-e Scharif, nach dem ICAO-Code
 den Open Archives Metadata Set
 das Office of Administration and Management Services
 das Orbital Altitude Maneuvering System, eine Gruppe von Steuertriebwerken im Gemini-Raumschiff
 ein Online Application Management System
 einen Optical Angular Motion Sensor, einen optischen Sensor zur Erfassung von Winkeländerungen, ca. Mitte 1970er Jahre

OAMS